Hartwell puede referirse a:

 Hartwell (Arkansas), Estados Unidos
 Hartwell (Buckinghamshire), Inglaterra
 Hartwell (Georgia), Estados Unidos
 Hartwell (Misuri), Estados Unidos
 Hartwell (Northamptonshire), Inglaterra
 Hartwell (Ohio), Estados Unidos
 Hartwell (Staffordshire), Inglaterra

 David G. Hartwell, un editor y crítico literario estadounidense de ciencia ficción, terror y fantasía
 Erin Hartwell, un deportista estadounidense
 Leland H. Hartwell, presidente y director del Centro de Investigación
 May Britt Hartwell, una deportista Noruega